Publius Rutilius Lupus, az i. e. 90. év consulja
 Publius Rutilius Lupus, az i. e. 49. év néptribunusa
 Publius Rutilius Lupus, rétor az időszámításunk kezdete körüli időkben